David Jones se poate referi la:

Persoane

Muzică
 David Jones (muzician jazz) (1888–1956), saxofonist de jazz american
 David Thomas Jones (1945–2012), actor și cântăreț, cel mai bine cunoscut ca Davy Jones al formației engleze The Monkees
 David Robert Haywood Jones (1947–2016), muzician și actor englez, cunoscut profesional David Bowie
 Dave Jones (toboșar) (activ din 1983), toboșar al trupei Agnostic Front
 David Jones (toboșar), toboșar australian
 David Evan Jones (compozitor) (născut în 1946), compozitor și profesor de muzică al Universității statului California din Santa Cruz
 David Lynn Jones (născut în 1950), cantautor american de muzică country
 David Martyn Jones (născut în 1964), compozitor, aranjor muzical, pianist și dirijor galez

Alte persoane
 David Jones (regizor) (1934–2008), englez, regizor de scenă, film și televiziune
 David Jones (prezentator), prezentator de emisiuni sportive al canalului Sky Sports din 1999
 David Jones (poet) (1895–1974), poet și scriitor modernist britanic
 David Jones (programator) (activ în anii 1980), fost liber profesionist, programator de jocuri pe computer
 David Jones (jocuri video) (născut în 1966), scoțian, CEO al Real Time Worlds din 2002
 David Jones (writer), creatorul seriei de televiziune Fireman Sam
 Dai Jones (născut în 1943), galez, prezentator de radio și televiziune
 David Annwn Jones (născut în 1953), poet, critic și dascăl anglo-galez

Alte utilizări
David Jones Limited (fondat în 1838), lanț de magazine de haine din Australia
David Jones (album), album muzical din 1965 relizat de Davy Jones

Vezi și 
 David Robert Jones (dezanbiguizare)
 Davy Jones (dezanbiguizare)
 David Rhys-Jones (născut în 1962), fost footballer australian
 Dafydd Jones (dezanbiguizare)

Jones, David